Элдад (Эльдад; Елдад; ; «Бог есть друг») — мужское еврейское имя.

  (в Септ. Έλδάδ; слав. Елдад) — ветхозаветный персонаж; один из 70 мужей, избранных Моисеем из старейшин израильского народа для помощи ему в управлении.
 Элдад га-Дани (или Эльдат Данит; Эльдад Данитский; данит Эльдад; 2-я пол. IX века) — еврейский купец и путешественник, возбудивший интерес своим описанием самостоятельного Иудейского царства с царём Узиелем во главе, подданным которого он сам себя считал.

См. также 
 Эльдад (фамилия)

Примечания